Christian Matras ist der Name folgender Personen:

* Christian Matras (Philologe) (1900–1988), färöischer Linguist und Dichter
 Christian Matras (Kameramann) (1903–1977), französischer Kameramann